Palazzo di Cristallo – edificio non più esistente a Londra
 Palazzo di Cristallo – edificio di Lubiana
 Palazzo di Cristallo – edificio a Madrid
 Palazzo di Cristallo – edificio a Petrópolis
 Palazzo di Cristallo – edificio situato nella città portoghese di Porto

Pagine correlate
 Crystal Palace